Saint Jean-Baptiste peut désigner différents saints des Églises chrétiennes :

Saint des Églises catholique et orthodoxes 
Sans trait d'union, ce nom désigne habituellement le personnage qui dans les Évangiles synoptiques baptisa Jésus de Nazareth.
Jean le Baptiste, Jean Baptiste, (), Yohanan, ou encore Yahya ibn Zakariya, le plus célèbre personnage du Nouveau Testament, prédicateur en Palestine au temps de Jésus de Nazareth. Il est célébré en Occident et en Orient le 24 juin (nativité) et le 29 août (martyre), ainsi qu'en Orient le 24 février (invention de son chef).

Il est représenté dans de nombreux tableaux parmi lesquels :
Saint Jean Baptiste de Filippino Lippi (vers 1500)
Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci (vers 1515)
Saint Jean Baptiste de Raphaël (1518)
Saint Jean Baptiste d'Andrea del Sarto (1523)
 Représentation de saint Jean-Baptiste par Le Caravage :
 Saint Jean-Baptiste de Tolède (1598)
 Saint Jean Baptiste de palais Corsini (1604)
 Saint Jean-Baptiste du palais Borghèse (1610).

Il est également représenté dans un bronze d'Auguste Rodin, Saint Jean Baptiste (1878).

Saints et bienheureux catholiques 
 Jean-Baptiste de Mantoue († 1516), bienheureux, prêtre carme d'origine espagnole, né à Mantoue en Lombardie ; célébré le 20 mars.
 Jean-Baptiste de la Conception († 1613), Juan Bautista de la Concepción, né à Almodovar, près de Tolède en Espagne, réformateur des Trinitaires ; célébré le 14 février.
 Jean-Baptiste Machado († 1617), et Pierre de l'Assomption, bienheureux prêtres et martyrs au Japon ; célébrés le 22 mai. 
 Jean-Baptiste Gault († 1643), vénérable, évêque de Marseille ; célébré le 23 mai.
 Jean-Baptiste de La Salle († 1719), fondateur de l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes ; célébré le 7 avril.
 Jean-Baptiste de Rossi († 1764), Giovanni Battista de Rossi, originaire de Gênes, prêtre à Rome ; célébré le 23 mai.
 Jean-Baptiste de Bruxelles († 1794), bienheureux, prêtre de Limoges et martyr des pontons de Rochefort pendant la Révolution française ; célébré le 18 juillet.
 Jean-Baptiste Ménestrel († 1794), bienheureux, prêtre et martyr des pontons de Rochefort sur le Washington, pendant la Révolution française ; célébré le 16 août.
 Jean-Baptiste Lou Tingyin († 1861), avec Joseph Zhang Wenlan, Paul Chen Changpin, et Marthe Wang Louzhi, martyrs à Qingyan, dans la province chinoise de Guizhou ; célébrés le 29 juillet.

Voir aussi

Références